Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1993/94 war die 23. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 12. September 1993 mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase begonnen und am 25. Mai 1994 mit den Playoff-Finalbegegnungen abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1993/94 wurde die TFF 1. Lig wie die Vorsaison als eine zehngleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 160 auf 130 reduziert. Diese 130 Mannschaft spielten in zehn Gruppen mit jeweils 13 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig. Für die insgesamt 40 Absteiger der Vorsaison kamen neun Teams aus den Amateurligen hinzu. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen abstiegen.

Um die Attraktivität der Liga zu steigern wurde beschlossen, zusätzlich zu den zehn direkten Aufstiegsplätzen zwei weitere indirekte Aufstiegsplätze hinzuzufügen. Diese zwei indirekten Aufsteiger sollten im Anschluss an die reguläre Gruppenphase in einem zweigleisigen Playoff ausgespielt werden. Dabei qualifizierten sich für die Playoffs alle Gruppenzweiten, die dann in zwei voneinander unabhängigen zweietabigen K.-o.-Systemen die zwei Aufsteiger bestimmten. Da für ein zwei zweietabiges K.-o.-Systeme zwei Mannschaften zu viel waren, kamen sechs Teams per Losfahren direkt ins Halbfinalbegegnungen, während die vier anderen Gruppenzeiten in zwei Viertfinalbegegnungen die zwei übrigen Halbfinalisten Finalisten ausspielen mussten. Hierbei kamen Erzincanspor, Nevşehirspor, Antalya Köy Hizmetleri, Kastamonuspor, Kapalıçarşı Güngören Güvenspor, İnegölspor per Los direkt ins Halbfinale, während Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, Soma Linyitspor und Bergama Belediyespor die zwei weiteren Halbfinalisten ausspielen mussten. Beide Play-offs wurden in einer für alle Mannschaften neutralen Stadt ausgerichtet.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 110 Mannschaften die 13 Absteiger aus der 2. Lig İnegölspor, Bandırmaspor, Küçükçekmecespor, Manisaspor, Yeni Nazillispor, Izmirspor, Keçiörengücü, Mudurnuspor, Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor, Bafraspor, Kahramanmaraşspor, Batman Belediyespor, die sieben Neulinge Diyarbakır DSİ, Sankospor, Çarşamba Beldespor, İstanbul Özel İdare İhtisas, Karamürselspor, Yeni Bornovaspor, Edremitspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Batman Belediyespor (Gruppe 1), Çaykur Rizespor (Gruppe 2), İçel Poligücü (Gruppe 3), Ankara Şekerspor (Gruppe 4), Kemer Belediyespor (Gruppe 5), Erdemir Ereğlispor (Gruppe 6), Edirnespor (Gruppe 7), Düzcespor (Gruppe 8), Yeni Afyonspor (Gruppe 9) und Manisaspor (Gruppe 10) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Über die Play-Offs stiegen noch Kahramanmaraşspor und Soma Linyitspor in die 1. Lig auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Mardinspor, Cizrespor, aus der Gruppe 2 Çayelispor, Tedaş 12 Martspor, aus der Gruppe 3 Kırıkhan Belediyespor, Besni Belediyespor, aus der Gruppe 4 Ankara Köy Hizmetlerispor, Ankara DSİ Spor, aus der Gruppe 5 Antalya Ormanspor, Torbalıspor, aus der Gruppe 6 Bafraspor, Çarşamba Beldespor, aus der Gruppe 7 Silivrispor, Feriköy SK, aus der Gruppe 8 Darıca Gençlerbirliği, Vefa Istanbul, aus der Gruppe 9 Karacabayspor, Mudanyaspor und aus der Gruppe 10 Bigaspor, Akhisarspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen: aus Bingölspor wurde Bingöl Birlikspor, aus Tarişspor wurde Aliağa Petkimspor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-offs

1. Play-off-Gleis 
Ermittlung des letzten Halbfinalisten

Halbfinale

Finale

2. Play-off-Gleis 
Ermittlung des letzten Halbfinalisten

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1993/94 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1993/94 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1993/94
Fußballsaison 1993/94